Der EV Berchtesgaden ist ein Eishockeyverein aus Berchtesgaden in Oberbayern. Gegründet wurde der Verein am 3. Oktober 1922. Er spielt derzeit in der Eishockey-Bezirksliga Bayern. Die Heim-Spielstätte ist die Eishalle Berchtesgaden. In der Vergangenheit nahm die erste Mannschaft des EV Berchtesgaden mehrere Jahre an der vierthöchsten Spielklasse in Deutschland teil.

Geschichte 
Seit mindestens 1885 bestand mit dem Eisclub Berchtesgaden bereits ein Vorgängerverein. Dieser wurde in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg inaktiv.

Die Anfänge 

Der Eislaufverein Berchtesgaden wurde am 3. Oktober 1922 gegründet. Neben Eiskunstlauf und Eisstockschießen wurde im neu gegründeten Verein aus Eishockey gespielt. Leiter der Eishockeyspieler war der Arzt Hugo Beck, der während seines Studiums beim erfolgreichsten deutschen Eishockeyclub Berliner Schlittschuhclub spielte. Gespielt wurde teilweise auf dem Aschauerweiher, teilweise auf vom Verein eingerichteten Eisplätzen im Ort. 1926 richtete der EVB die südbayerische Meisterschaft aus und unterlag dabei dem
amtierenden deutschen Vizemeister SC Riessersee mit 0:13 und dem Münchener EV mit 0:7.

Von 1934 bis 1937 wurde der EV Berchtesgaden vier Mal in Folge Zweiter der zweithöchsten Spielklasse in Bayern (B-Klasse, 1937 Kreisklasse). 1939 musste der Spielbetrieb auf Grund des Zweiten Weltkriegs eingestellt werden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg auf Natureis 

1946 wurde der Verein wiedergegründet. 1955 stieg die Eishockeymannschaft aus der Kreisklasse in die Landesliga auf. 1968 erfolgte der Aufstieg in die Bayernliga. 1970/71 spielte man in der nun getrennten Natureis-Bayernliga, aus der man zum Ende der Saison in Landesliga abstieg.

  Quelle: rodi-db.de Quelle: passionhockey.com Zeichen für Auf-/Abstieg ↑ ↓

Seit 1974 auf Kunsteis 

Der Spielbetrieb wurde auf Kunsteisbahn umgestellt. 1974 gelang erstmals der Sprung in die viertklassige Regionalliga, die der EVB nach einer Saison wieder verlassen musste. Von 1976 bis 1985 wurde in der Bayernliga gespielt, bis es ab der Saison 1984/85 wieder für zwei Jahre viertklassiges Eishockey in Berchtesgaden zu sehen gab. Danach ging es erst mal wieder in der Landesliga weiter, in der 1988 die Landesliga-Meisterschaft in der Gruppe III gewonnen wurde. Mit dem Gewinn der „Bayerischen Landesliga-Meisterschaft“ 1992 ging es wieder hoch in die Bayernliga. In der Zeit 1994/95 bis 1995/96 nahm man an der viertklassig eingestuften Eishockey-Bayernliga teil. Danach folgte der Neubeginn in der Eishockey-Bezirksliga Bayern, in der bis heute gespielt wird.
  Quelle: rodi-db.de Quelle: passionhockey.com Zeichen für Auf-/Abstieg ↑ ↓

Erfolge

Eisstadion 
Eishalle Berchtesgaden an der Schießstätte. Zuschauerkapazität 800 Plätze.

Weblinks 
 Website EV Berchtesgaden
 Chronik EV Berchtesgaden
 Bayernhockey Vereinsinfo

Einzelnachweise 

Berchtesgaden, EV
Sport (Berchtesgaden)
Gegründet 1922
Organisation (Berchtesgaden)
Sportverein (Landkreis Berchtesgadener Land)